Stemplew – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Świnice Warckie
 Stemplew – osada w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Świnice Warckie